Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Alycia Moulton e Paula Smith che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh 6-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec /  Andrea Leand (primo turno)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)

 Jo Durie /  Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Anne Hobbs /  Marcella Mesker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1984